La  motorisée () est une brigade d'infanterie motorisée de l'Armée de terre ukrainienne, créée le  à Dnipro.

Composition 
  « Sarmates »
  « Khortytsia »
 
 Groupe d'artillerie 
 Bataillon d'obusiers (Obusier de 152 mm M1955)
 Bataillon antichars (MT-12 Rapira)
 Bataillon antiaérien et antimissile 
 Compagnie de reconnaissance
 Compagnie de chars
 Compagnie de génie
 Peloton de tireurs d'élite

Historique
Créée le  comme unité de combat et d'appui arrière. La  est transférée le , pour participer aux opérations militaires sur le territoire des régions de Donetsk et de Louhansk.

En , la brigade prend ses quartiers, permanents, à Marioupol.

En  elle est transférée à Marioupol dans l'infanterie de marine.

Durant la guerre de 2022-2023 contre la Russie, la  participe aux batailles de Marioupol, Pisky et Vouhledar.

Notes et références 
 

Brigade motorisee 056
Unité ou formation militaire créée en 2015
Unité militaire de la guerre russo-ukrainienne